Wilber Ken – współczesny amerykański filozof, socjolog, psycholog, teoretyk systemów i pisarz. Twórca integralnej teorii świadomości, propagator integralnej praktyki oraz założyciel Instytutu Integralnego.
 Wilber – oficjalna maskotka wolnego programu do edycji grafiki rastrowej GIMP

Miejscowości w USA:
 Wilber – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Wilber (ang. Wilber Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco